Името Георги Иванов носят следните известни личности:
 Георги Иванов (1858-1932) – български офицер, генерал
 Георги Иванов – български майор, началник на Разузнавателната секция в Щаба на армията (1934)
 Георги Иванов – български инженер, полковник
 Георги Иванов (р. 1933) – български сценограф, професор (НХА)
 Георги Иванов (р. 1940) – български космонавт, генерал-лейтенант
 Георги Иванов (р. 1954) – кмет на Община Хасково (от 1999)
 Георги Иванов – Гонзо (р. 1976) – български футболист и треньор
 Георги Иванов – български лекоатлет, гюлетласкач, олимпиец, лекоатлет №1 на България за 2004 г.
 Георги Иванов – български сценарист („Забранена любов“, „Стъклен дом“, „Под прикритие“)

Вижте също 
 Георге Иванов (р. 1960) – президент на Република Македония от 2009 г.